Луїджі Різото (), або просто Луїджі — шеф-кухар піцерії Піцерія Луїджі, що знаходиться у італійському кварталі міста Спрингфілд.

Про персонаж 
Луїджі 50 років, він явно має італійські корені, оскільки говорить з італійським акцентом, багато знає (хоча насправді, досить мало) про Італію. Насправді ж, можливо Луїджі і справді народився у Італії, проте майже усе своє життя прожив у США.

Луїджі — не нелегальний іммігрант і є громадянином США. Увесь обман викривається, коли Луїджі говорив до Ліси англійською. Тоді Луїджі і зізнався, що йому 50 років, і що він псевдоіталієць, і що так говорити його вчила мама.

Луїджі себе видає за чистокровного італійця, хоча має знання про Італію дуже обмежені. Він навіть не знає, що територія Італії схожа на чобіт. Луїджі працює шеф-кухарем і є власником ресторану «Піцерія Луїджі». Луїджі хороший кухар, проте часто готує недосмажені страви, прострочену піцу і не те, що йому замовляють. Його піцерія — одне з місць, де зустрічається банда Товстого Тоні і йому часто доводиться прибирати після чергової стрілянини. На кухні у Луїджі є помічник на ім'я Сальваторе, який ще не сказав у серіалі жодного слова, навіть не був жодного разу показаний. Очевидно — це кухар, який усе і готує. Зазвичай, Луїджі входить до їдальні і каже: «Сальваторе, приготуй піцу для…» і починає характеризувати людей у образливий спосіб. Луїджі за гроші може грати на скрипці і розповідати, який цей відвідувач хороший, а згодом говорить італійською протилежне, щоб відвідувач не зрозумів. Можливо він каже таке, що і перекладати страшно… .

Образи Луїджі 
Ось список характеристик персонажів, яких «характеризував» Луіджі:

 Барт — гидкий малий
 Бабуся Сімпсон — зомбі
 Монтгомері Бернс — Висохлий кістяк
 Сеймур Скіннер — директор-зануда

Див. також 
 Товстий Тоні
 Піцерія Луїджі

Сімпсони
Персонажі за алфавітом